Amerikai Egyesült Államok
 Union Gap (Oregon)
 Union Gap (Washington)